Cárdenas bzw. Cardenas steht für:
 Cárdenas (Familienname) (Cardenas), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Cárdenas bzw. Cardenas ist der Name

folgender Orte:
 Cárdenas (Kuba), Stadt in Kuba
 Cárdenas (La Rioja), Gemeinde (Municipio) in La Rioja, Spanien
 Cárdenas (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Cárdenas (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Cárdenas (Tabasco), Ort in Mexiko

geografischer Objekte:
 Cárdenas (Fluss), Fluss in Spanien

Siehe auch:
 Cárdenas Guillén